Кубок фінської ліги 2008 — 12-й розіграш Кубка фінської ліги. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на дві групи, потім вісім кращих команд проходять у плей-оф. Переможцем вперше став Інтер (Турку).

Груповий етап 
Матчі пройшли з 25 січня до 24 березня 2008 року.

Група А 

|}
Результати

Група B 

|}
Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|29 березня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|30 березня 2008

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|5 квітня 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок фінської ліги на soccerway 
 Кубок фінської ліги на rsssf  

2008
2008 у футболі